Байболов — фамилия.

Известные представители:
 Байболов, Казангап (1891—1945) — казахский народный поэт; исполнитель дастанов, терме, эпосов.
 Байбулов, Казбек Давлетбекович (1933—1994) — советский хоккеист с мячом, Заслуженный тренер СССР (1975).